7 miejscowości w Polsce: 
 Choiny – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Rybczewice 
 Choiny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Parysów 
 Choiny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Stanisławów 
 Choiny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Wąsewo 
 Choiny – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Poświętne 
 Choiny – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sobków
 Choiny – kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Imielno

a także:
 Choiny – dzielnica Lublina
 Chojny w Łodzi